Hurskainen ist der Name von:
 Henri Hurskainen (* 1986), schwedischer Badmintonspieler
 Lassi Hurskainen (* 1987), finnischer Fußballspieler